Livonia kan syfta på:

 Livonia –  en historisk region i Baltikum, se Livland
 Livonia, Michigan –  en stad (city) i nordvästra Wayne County i delstaten Michigan i USA
 Livonia, New York – en stad (town) i delstaten New York i USA
 Livonia Rock – en ö i Antarktis

Se även
 Livland (olika betydelser)